Кара-Суу () — село Кочкорского района. Входит в состав Ак-Кыянского аильного округа в Нарынской области Кыргызской Республики.

Расположено вдоль автотрассы Бишкек — Нарын — Торугарт на высоте 1857 м над уровнем моря. Находится в 7 км к востоку от районного центра Кочкорка и в 65 км от железнодорожной станции Балыкчы. Поселок основан в 1938 году. В селе имеется средняя школа, библиотека, детский сад, клуб, объекты бытового обслуживания. Установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Население в 2021 году составляло 3 445 человек. Население занимается, в основном, животноводством.

Примечания

Литература 
 «Кыргызстан» улуттук энциклопедиясы: 4-том. Башкы редактору Асанов Ү. А. К 97. Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2012. 832 бет, илл. ISBN 978 9967-14-104-9

Населённые пункты Нарынской области
Кочкорский район